Tigran / Dikran est un prénom masculin arménien porté notamment par :

Tigran
Tigran Gharamian (1984-), joueur d'échecs arménien ;
Tigran Hamasyan (1987-), pianiste de jazz arménien ;
Tigran Mansourian (1939-),  compositeur arménien ;
Tigran Gevorq Martirosyan (1988-), haltérophile arménien ;
Tigran Vardan Martirosyan (1983-), haltérophile arménien ;
Tigran Petrossian (1929-1984), joueur d'échecs soviétique de parents arméniens ;
Tigran L. Petrossian (1984-), joueur d'échecs arménien 
Tigran Sargsian (1960-), homme d'État arménien, Premier ministre dArménie ;

Dikran
Dikran Daderian (1929-), peintre libano-arménien
Dikran Tchouhadjian (1837-1898), compositeur et chef d'orchestre arménien ;

Voir aussi
 

Prénom masculin
Prénom arménien